Tomás Sánchez ou Thomas Sanchez peut désigner :
 Tomás Sánchez (1948-), un peintre cubain ;
 Tomás Sánchez (1550-1610), un prêtre jésuite, théologien et écrivain espagnol ;
 Thomas Sanchez (1944-), un écrivain américain, auteur de plusieurs romans policiers.